Signal Hill  ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Signal Hill, Stadt in Kalifornien, Vereinigten Staaten

Erhebungen:
 Signal Hill (Antigua), Hügel in den Shekerley Mountains, Antigua
 Signal Hill (Kapstadt), Hügel in Kapstadt, Südafrika
 Signal Hill (Massachusetts), Hügel und Naturschutzgebiet in den Vereinigten Staaten
 Signal Hill (Neufundland), Hügel in Neufundland
 Signal Hill (Neuseeland), Hügel bei Dunedin, Neuseeland
 Signal Hill (Pietermaritzburg), Hügel bei Pietermaritzburg, Südafrika

Sonstiges:
 Signal Hill (Weingut), Weingut in Südafrika
 Signal Hill (Culpeper, Virginia), historische Farm in den Vereinigten Staaten 
 Signal Hill (Prince William County, Virginia), historischer Kriegsschauplatz in den Vereinigten Staaten